Maubec (Tarn i Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Maubec (Vaucluse) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Maubec (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy